Miejscowości w USA:
 Cherry Grove – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Cherry Grove – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Cherry Grove (ang. Cherry Grove Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wexford
 Cherry Grove (ang. Cherry Grove Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
 Cherry Grove (ang. Cherry Grove Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren